Il Campionato Capixaba 2019 è stata la 103ª edizione della massima serie statale del campionato dell'Espírito Santo, disputata tra il 31 gennaio e il 27 aprile 2019.

Squadre partecipanti

Prima fase 

Legenda:
      Ammesse alla fase finale
      Retrocesse in Série B 2020

Fase finale 

2019
Calcio nel 2019